Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B401 :

  Bretelle B401, route belge reliant le centre de Gand à l’A14 ;
  Bundesstraße 401, route fédérale allemande reliant Dörpen à Oldenbourg.